Янпольский, Авраам Рувимович — советский математик.
 Янпольский, Борух Залманович (1898—1975) — театральный актёр.